Футбольный турнир летней Спартакиады народов СССР 1979 года был проведён с 20 июля по 5 августа 1979 года в 3-х городах — в Москве, Минске, Киеве. В соревновании приняло участие 16 команд: сборные 14-ти союзных республик СССР (кроме Эстонской), а также сборные Москвы и Ленинграда.

Турнир, как и сама Спартакиада, рассматривался как генеральная репетиция предстоящих Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Согласно формуле проведения турнира команды были разбиты на 4 группы по 4 команды и сыграли в один круг каждый с каждым. Затем из команд, занявших 1-2 места в группах формировались две полуфинальные группы, а занявшие 3-и и 4-е места разыгрывали в еще двух группах 9-12 и 13-16 места соответственно. Лучшие сборные из полуфинальных групп «А» и «Б» разыгрывали места с 1 по 8 согласно своему итоговому положению.

Победу одержала сборная Москвы, переигравшая в матче за 1-е место команду Грузинской ССР.

Составы команд 
 Сборная Молдавской ССР
 1. Н. Чеботарь, 2. Г. Янец, 3. И. Kapac, 4. П. Чебану, 5. И. Данильянц, 6. Г. Тегляцов, 7. Ю. Беленький, 8. В. Хохлов, 9. Ю. Хлопотнов, 10. И. Семенка, 11. В. Сафроненко, 12. С. Дубровин, 13. Н. Михайлов, 14. А. Мацюра, 15. А. Янец, 16. В. Лахтин, 17. В. Семёнов, 18. Ю. Гамарц, 19. В. Ковач, 20. А. Спиридон (все — «Нистру» Кишинев).
 Ст. тренер — В. Кириченко, тренер — В. Гасперский.

 Сборная Казахской ССР
 1. К. Ордабаев, 2. В. Кочубинский, 3. В. Талгаев, 4. С. Байшаков, 5. В. Давыдов, 6. В. Никитенко, 7. С. Стукашов, 8. В. Гладилин, 9. В. Фомин, 10. Н. Лексин, 11. В. Нехтий, 12. Ю. Шадиев, 13. А. Гостенин, 14. А. Пинчуков, 15. Г. Штромбергер, 16. А. Убыкин, 17. А. Шох, 18. С. Сорокин, 19. М. Бланк, 20. Б. Джуманов (все — «Кайрат» Алма-Ата).
 Старший тренер — И. Волчок, тренер — Л. Остроушко.

 Сборная Туркменской ССР
 1. В. Курочкин, 2. Т. Сапаров. 3. Б. Дурдыев, 4. С. Анашкин, 5. В. Вовк, 6. В. Кириллов, 7. С. Казанков, 8. А. Гурбани, 9. В. Константинов, 10. П. Петров, 11. В. Пашков, 12. А. Жигачев, 13. Б. Ниязов, 14. О. Овчинников, 15. И. Курбанов, 16. А. Собкин, 17. Б. Пузиков, 18. К. Коротков, 19. В. Горинов (все — «Колхозчи» Ашхабад).
 Старший тренер — В. Непомнящий, тренер — В. Савенков.

Сборная Москвы
 1. Р. Дасаев, 2. В. Самохин (оба — «Спартак»), 3. А. Новиков, 4. С. Никулин (оба — «Динамо»), 5. В. Хидиятуллин («Спартак»), 6. А. Маховиков, 7. А. Бубнов (оба — «Динамо»), 8. А. Сорокин («Спартак»), 9. Н. Латыш, 10. А. Максименков (оба — «Динамо»), 11. С. Шавло, 12. Е. Сидоров (оба — «Спартак»), 13. А. Якубик («Динамо»), 14. Ю. Чесноков (ЦСКА), 15. Ю. Гаврилов («Спартак»), 16. В. Пильгуй («Динамо»), 17. В. Петраков («Локомотив»), 18. Ф. Черенков («Спартак»), 19. Н. Васильев («Торпедо»), 20. А. Петрушин («Динамо»).
 Старший тренер — К. Бесков, тренер — Н. Старостин.

 Сборная Киргизской ССР
 1. Р. Батраев, 2. Г. Сидоренков, 3. Е. Новиков, 4. В. Хохлачев, 5. К. Тайчиев, 6. М. Кошалиев, 7. В. Орешин, 8. А. Абдуллин, 9. А. Бондаренко, 10. А. Канцуров, 11. А. Чокморов, 12. С. Осиновский, 13. Н. Булгаков, 14. И. Лялин, 15. С. Шевченко, 16. Д. Кадыров, 17. М. Шагабутдинов, 18. А. Притеев, 19. Я. Мусаев, 20. Г. Фокин (все — «Алга» Фрунзе).
 Старший тренер — Р. Бибаев, тренер — А. Колмыков.

 Сборная Азербайджанской ССР
 1. С. Крамаренко, 2. А. Оруджев, 3. А. Худиев, 4. Р. Узбеков, 5. А. Намазов, 6. С. Курбанов, 7. А. Мирошников, 8. А. Алиев, 9. В. Михайлевский, 10. С. Шихларов, 11. Ф. Джавадов, 12. Ш. Гарибов, 13. И. Пономарев, 14. В. Ибрагимов, 15. А. Нурмамедов, 16. О. Аханов, 17. В. Огирчук, 18. С. Павленко, 19. Г. Сапожников, 20. Р. Исмаилов (все — «Нефтчи» Баку).
 Старший тренер — А. Алескеров, тренер — В. Шувалов.

 Сборная Грузинской ССР
 1. Д. Гогия, 2. Т. Сулаквелидзе, 3. А. Чивадзе, 4. Ш. Хинчагашвили, 5. Г. Мачаидзе, 6. В. Дараселия, 7. М. Мачаидзе, 8. В. Коридзе, 9. В. Гуцаев, 10. Н. Какилашвили, 11. Р. Шенгелия, 12. Д. Муджири, 13. В. Копалейшвили, 14. А. Минашвили, 15. П. Кантеладзе, 16. Г. Тавадзе, 17. О. Габелия, 18. Г. Чилая, 19. Р. Челебадзе, 20. М. Болквадзе (все — «Динамо» Тбилиси).
 Старший тренер — Н. Ахалкаци, тренер — К. Асатиани.

 Сборная Литовской ССР
 1. В. Курский, 2. Г. Пабяржис, 3. К. Латожа, 4. К. Гражюлис, 5. А. Янонис, 6. В. Гедгаудас, 7. Г. Жарков, 8. А. Мацкявичюс, 9. Е. Рябов, 10. Ю. Юргелевич, 11. В. Дирмейкис, 12. Р. Рудзявичюс, 13. С. Данисявичюс, 14. В. Кроман, 15. Р. Турскис, 16. В. Юркус, 17. С. Якубаускас, 18. В. Каспаравичюс, 19. Э. Малкявичюс, 20. Е. Кургузников (все — «Жальгирис» Вильнюс).
 Старший тренер — Б. Зелькявичюс, тренер — С. Рамялис.

 Сборная РСФСР (сборная автономных республик, краев и областей)
 1. В. Радаев (СКА Р/Д), 2. Н. Вихарев («Шинник», Яр), 3. А. Андрющенко (СКА Р/Д), 4. А. Куприянов («Кр. Советов», Кб), 5. В. Бондаренко (СКА Р/Д), 6. В. Александров («Звезда», П), 7. В. Панфилов («Кр. Советов», Кб), 8. Р. Суанов («Спартак», Ор), 9. А. Плошник («Кубань», Кр), 10. С. Андреев (СКА Р/Д), 11. В. Раздаев («Кузбасс» Кем), 12. А. Маркин (СКА Р/Д), 13. Ю. Чуркин (СКА Р/Д), 14. В. Шишкин («Уралмаш», Св), 15. К. Бердыев (СКА Р/Д), 16. Г. Лисенчук («Кр. Советов», Кб), 17. С. Селин (СКА Р/Д), 18. В. Капаев («Кр. Советов», Кб), 19. В. Лосев («Кр. Советов», Кб), 20. Р. Шарипов («Спартак», Н).
 Старший тренер — В. Ивашков, тренер — Н. Самарин.

 Сборная Узбекской ССР
 1. С. Покатилов, 2. А. Убайдуллаев, 3. А. Аширов, 4. Р. Агишев, 5. В. Сабиров, 6. А. Корченов, 7. К. Баканов, 8. М. Ан, 9. Ш. Ишбутаев, 10. В. Фёдоров, 11. В. Чуркин, 12. Г. Денисов, 13. Н. Куликов, 14. А. Мусаев, 15. К. Новиков, 16. А. Яновский, 17. Т. Шаймарданов, 18. В. Ширин, 19. Д. Роман (все — «Пахтакор» Ташкент).
 Старший тренер — О. Базилевич, тренер — И. Тазетдинов.

 Сборная Украинской ССР
 1. Ю. Роменский, 2. А. Коньков, 3. С. Балтача, 4. А. Демьяненко, 5. С. Журавлёв, 6. В. Лозинский, 7. Л. Буряк, 8. А. Хапсалис, 9. В. Колотов (все — «Динамо» К), 10. А. Дорошенко («Черноморец» Од), 11. О. Блохин, 12. А. Бережной (оба — «Динамо» К), 13. В. Лещук («Черноморец» Од), 14. В. Бессонов («Динамо» К), 15. С. Юрчишин («Карпаты» Лв), 16. В. Роговский, 17. Ю. Дегтерёв, 18. В. Старухин, 19. Н. Федоренко, 20. В. Пьяных (все — «Шахтёр» Д).
 Старший тренер — В. Лобановский, тренер — В. Богданович.

 Сборная Таджикской ССР
 1. В. Тростенюк, 2. А. Мурадов, 3. М. Белялов, 4. Н. Сапрыкин, 5. В. Мосягин, 6. Ш. Азамов, 7. В. Раимджанов, 8. А. Родионов, 9. Э. Гесс, 10. Г. Черевченко, 11. В. Турсунов, 12. А. Тарбаев, 13. Н. Амриев, 14. В. Ермолаев, 15. В. Дидыч, 16. Л. Кириленко, 17. А. Чередник, 18. А. Юлдашев, 19. С. Карасёв, 20. В. Сарычев (все — «Памир» Душанбе).
 Старший тренер — М. Тунис, тренер — Ш. Назаров.

 Сборная Белорусской ССР
 1. М. Вергеенко, 2. С. Боровский, 3. Ю. Курненин, 4. А. Алексейчиков, 5. В. Шавейко, 6. А. Прокопенко, 7. А. Байдачный, 8. Ю. Пудышев, 9. Н. Павлов, 10. В. Курнев, 11. П. Василевский, 12. В. Мельников, 13. И. Белов, 14. И. Гуринович, 15. В. Янушевский, 16. Ю. Курбыко, 17. А. Пряжников, 18. С. Гоцманов, 19. С. Корбут, 20. Л. Румбутис (все — «Динамо», Минск).
 Старший тренер — Э. Малофеев, тренер — Л. Гарай.

 Сборная Латвийской ССР
 1. А. Кулаков, 2. И. Никишин, 3. С. Егоров, 4. Д. Деглис, 5. Д. Изгурский, 6. В. Лейтан, 7. Е. Касьян (все — «Даугава» Рига), 8. А. Кондратенко, 9. Ю. Романенков (оба — «Звейниекс» Лиепая), 10. А. Старков, 11. М. Смородин, 12. В. Семёнов, 13. Ю. Шукевич, 14. А. Нарисов (все — «Даугава» Рига), 15. Ю. Эрнштрейтс («Звейниекс» Лиепая), 16. В. Дружинин («Даугава» Рига), 17. А. Юрин, 18. И. Белов (оба — «Звейниекс» Лиепая), 19. В. Осипчиков, 20. Г. Шитик (оба — «Даугава» Рига).
 Старший тренер — Г. Бондаренко, тренер — Б. Рейнгольд.

 Сборная Армянской ССР
 1. В. Васильев, 2. С. Петросян, 3. Аш. Хачатрян, 4. С. Бондаренко, 5. А. Мовсесьян, 6. А. Керопян, 7. Р. Галустян, 8. X. Оганесян, 9. Ан. Хачатрян, 10. Б. Меликян, 11. А. Саакян, 12. А. Саркисян, 13. С. Закарян, 14. С. Навасардян, 15. Г. Бадалян, 16. А. Татевосян, 17. С. Погосян, 18. Д. Азизян, 19. Э. Хачатрян, 20. С. Касабоглян (все — «Арарат» Ереван).
 Ст. тренер — И. Беца. Тренер — Г. Хачманукян.

Сборная Ленинграда
 1. А. Ткаченко, 2. А. Давыдов, 3. М. Лохов, 4. В. Голубев, 5. С. Бондаренко, 6. А. Распутин, 7. Н. Ларионов, 8. В. Казачёнок, 9. А. Редкоус, 10. В. Мельников, 11. В. Клементьев, 12. В. Якимцов, 13. В. Дектерёв, 14. В. Лагойда, 15. А. Зинченко, 16. О. Кузнецов, 17. С. Швецов (все — «Зенит»), 18. Ю. Тимофеев, 19. Ю. Желудков (оба — «Динамо»).
 Старший тренер — Ю. Морозов, тренер — В. Храповицкий.

Предварительные игры

Таблицы

1-я подгруппа (Москва, 20-24 июля)

2-я подгруппа (Москва, 20-24 июля)

3-я подгруппа (Киев, 21-25 июля)

4-я подгруппа (Минск, 21-25 июля)

Полуфинальные турниры

Таблицы

Группа «А» (Москва, 28 июля — 1 августа)

Группа «Б» (Москва, 28 июля — 1 августа)

Матчи за 9-16 места

Таблицы

За 9-12 места (Киев, 28 июля — 1 августа)

За 13-16 места (Минск, 28 июля — 1 августа)

Матчи за 3-8 места

Матч за 7-8 места

Матч за 5-6 места

Матч за 3-4 места

Финал

Примечания

Источники 
 Футбол-80: Справочник-календарь. / Сост. Н. Я. Киселёв — Л.: Лениздат, 1980.
 Московский футбол. XX век. — М.: ВЛАДМО, 2000. — ISBN 5-89433-016-5
 «Футбол-Хоккей», № 29, 22 августа 1979.
 All Lithuanian Team Games, 1979
 Статистика матчей сборной Грузинской ССР на Спартакиаде народов СССР 1979 г.
 Статистика матчей сборной Казахской ССР на Спартакиаде народов СССР 1979 г.
 Статистика матчей сборной Украинской ССР на Спартакиаде народов СССР 1979 г.
 Составы команд и протоколы матчей

Футбол на Спартакиадах народов СССР
Футбол в СССР в 1979 году
Летняя Спартакиада народов СССР 1979